Les burgers de Papa est une chaîne de restauration rapide française. Le siège social est situé à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon, en région Auvergne-Rhône Alpes . 

En janvier 2022, Les Burger de Papa sont au nombre de 45 et sont répartis dans toute la France.

Histoire 
L'entreprise est fondée en 2013 par Yves Hecker, ancien animateur radio d'origine alsacienne. Le premier restaurant de l'enseigne ne comptant que douze places assises ouvre à Lyon.

Le cinquième restaurant ouvre à Versailles en 2015, c'est le premier restaurant franchisé.

En juin 2020, l'enseigne compte 34 restaurants et projette d'en ouvrir d'autres dans tout le territoire.

La chaîne est passée dans l'émission Patron Incognito diffusée sur M6 le 10 janvier 2022.

Concept 
L'enseigne mise sur des produits de qualité supérieure par rapport à ses principaux concurrents faits à l'aide de produits locaux. 
Les frites maison faites chaque jour sur place et les burgers sont généreux (burgers « gourmet ») avec des buns conçus par des artisans locaux. 

La viande est hachée sur place chaque jour tout comme les légumes coupés et préparés au quotidien.

L'ensemble des burgers de la gamme sont disponibles en version végétarienne.

Chiffre d'affaires 
Le chiffre d'affaires de l'enseigne est en progression quasi constante depuis sa création en 2013.

Produits

Notes et références 

Entreprise fondée en 2013
Entreprise ayant son siège en France
Chaîne de restauration rapide ayant son siège en France